Livingston má několik významů:

Města 
 Livingston (Skotsko)
 Livingston (Montana)
 Livingston (Texas)
 Livingston (New Jersey)

Ostrov 
 Livingstonův ostrov

Lidé 
 Jason Livingston (* 1971), britský atlet
 Philip Livingston (1716-1778), Signatář americké Deklarace nezávislosti (Declaration of Independence)
 Robert R. Livingston (1746-1813), člen komise pro vytvoření Deklarace nezávislosti

Související články 
 Livingstone

Externí odkazy